Abilde kan hentyde til flere artikler:
 Abild – et æble.
 Abild Sogn – et sogn i Tønder Kommune.
 Abild (by) – en by i Abild Sogn.
 Abild Kirke – en kirke i byen.
 Abild (Sverige) – et sogn i Falkenberg Kommune, Sverige